Ибраевский сельсовет — муниципальное образование в Кугарчинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Ибраево.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Ахтям Ихсан (16 декабря 1908 — 22 сентября 1992) — башкирский поэт, переводчик, член Союза писателей Башкирской АССР (1935).
 Бакиров, Мирах Самикович (1 мая 1931 — 30 декабря 2007) — руководитель предприятий химической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Рамиев, Сагит Лутфуллович (12 февраля 1880 — 16 марта 1926) — поэт, классик татарской поэзии.

Примечания 

Муниципальные образования Кугарчинского района
Сельские поселения Башкортостана